Ирина Щербакова:  (род. 1949) — советская и российская правозащитница и историк.
 Щербакова, Ирина Петровна (Ризен; род. 1965) — советская волейболистка.